
Улица Сте́йгас (, от «steiga» — ) — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от улицы Стопиню, проходит в южном направлении и заканчивается перекрёстком с улицей Сеску. С другими улицами не пересекается.

Общая длина улицы Стейгас составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

Улица Стейгас проложена в 1950-х годах под своим первоначальным названием, которое никогда не изменялось.

Застроена малоэтажными индивидуальными домами.

Примечания 

Улицы Дарзциемса